Bourlon peut faire référence à :

Toponymie 

 Bourlon, une commune française du Pas-de-Calais, hébergeant le , où ont eu lieu plusieurs batailles.
 , mémorial canadien de la Première Guerre mondiale
 Combats du bois de Bourlon de juin 1944, durant la Seconde Guerre mondiale

Patronymie 

 Claude de Bourlon (v. 1625-1698), prélat français
 Charles de Bourlon (v.1611-1685) son frère, évêque de Soissons
 Adrien de Bourlon (1780-1849), homme politique français
 Pierre-Henri-Dieudonné Bourlon (1801-1873), homme politique français
 Maurice Bourlon (1875-1914), militaire et préhistorien français
 Albert Bourlon (1916-2013), coureur cycliste français
 Jérémy Bourlon (né en 1987), joueur de rugby français
 Axel Bourlon (né en 1991), haltérophile paralympique français
 Charles Bourlon de Rouvre (1850-1924), industriel et homme politique français
 Cyril Bourlon de Rouvre (1949-), homme d'affaires et homme politique français